A Brit Királyi Haditengerészet hajói közül kettő viselte az HMS Queen Elizabeth nevet:

 HMS Queen Elizabeth (1913), brit csatahajó
 HMS Queen Elizabeth (R08), Queen Elizabeth osztályú repülőgép-hordozó